Marte poate fi:

 Marte (zeu) - Zeul războiului la romani.
 Marte (planetă) - A patra planetă de la soare.